Исинди — древняя грузинская игра, воспроизводящая битву между группами всадников, с использованием метательного копья (исинди) длиной 1,5 м с тупыми концами, один из которых имеет предохранительную головку из кожи или резины.
 «Исинди» — грузинский лимонад, производимый на основе настойки из благородного лавра и спелых яблок элитных сортов.